Hoštice est un toponyme qui peut désigner :

Hoštice, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Hoštice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Hoštice-Heroltice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Střelské Hoštice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Velké Hoštice, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Šumavské Hoštice, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Voir aussi
 Hostice en Slovaquie

Homonymie de localités en  Tchéquie